Інтелектуальна власність
 Інтелектуальна власність (журнал)